Miss Arizona – film del 1919, diretto da Otis Thayer
Miss Arizona – film del 1987, diretto da Pál Sándor